Fulco è un cognome di lingua italiana. Il nome è più frequentemente trovato nella regione italiana della Sicilia, seguita della Calabria e Campania.

Persone
Bettina Fulco (1968–), ex tennista argentina
Fabio Fulco (1970–), pseudonimo di Fabio Bifulco, un attore italiano
Giovanni Fulco, pittore italiano
William Fulco (1936–), gesuita, linguista e glottoteta statunitense

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani